Rothmans Grand Prix 1985 var en professionell rankingturnering i snooker som spelades i Hexagon Theatre i Reading, England, i oktober 1985. Finalparet Steve Davis - Dennis Taylor var detsamma som några månader tidigare hade gjort upp i den berömda VM-finalen, som Taylor till slut vann.

Resultat 

1985
Snookersäsongen 1985/1986